Бугай — река в России, протекает по Оренбургской области. Устье реки находится в 48 км по левому берегу реки Сорочка. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Самара от Сорочинского гидроузла до водомерного поста у села Елшанка. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского вдхр. до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010001012112100006631.

Примечания 

Бассейн Самары (приток Волги)
Реки Сорочинского района